Pseudoanguillospora är ett släkte av svampar. Pseudoanguillospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudoanguillospora